A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a tenisz versenyszámait Tbilisziben rendezték. A női egyes tenisz versenyeket július 27. és augusztus 1.-je között rendezték.

Kiemeltek

Mérkőzések 
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Végeredmény

Források 
 
 

Tenisz a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon